Следи Списак поштанских бројева у Србији, у коме су дати поштански бројеви по насељима у којима се налазе поште по стању како их води ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”. Ово је комплетан списак активних поштанских бројева за територију Републике Србије. За територију Косова и Метохије дати су само активни поштански бројеви који су организационо у саставу Пошта Србије. Пошта 38000 Приштина и остале са почетним бројевима 38 које нису наведене у табели не функционишу и добиле су нове поштанске бројеве у складу са законима самопроглашене Републике Косово. Због разних техничких ограничења, употреба поштанског броја у Србији, се смењује употребом ПАК-а или поштанског адресног кода (шестоцифрена ознака) који адресу третира до нивоа села, групе села или улице, и СУПЕР ПАК-а који има још 6 цифара и који третира адресу до нивоа броја стана. У табели су за насеља која имају већи број поштанских бројева наведени само основни (Београд 11000, Крагујевац 34000, Нови Сад 21001...). Имена у табели представљају званично име поште, а не имена насеља у којима се налазе поште (пошта Бела Земља 31311 место Качер, Златица 23255 место Лазарево...).

У бившој Југославији поштански бројеви су уведени 1. јануара 1971. године, као 5-цифрени поштански бројеви. Прве две цифре поштанског броја означавале су подручје (округе) и обично су се поклапале са телефонским позивним бројем тог региона.  Подручја у Србији носила су ознаке са почетним бројевима  1, 2 и 3, у Хрватској - 4 и 5, у Босни и Херцеговини 7 и 8 (отприлике: 7 - Босна, 8 - Херцеговина) итд. 

У Србији се и даље користи систем наслеђен из бивше Југославије. Хрватска је променила како позивне бројеве тако и поштанске, док БиХ и даље користи поштанске бројеве из доба Југославије, али нове позивне. Од 1. јануара 2005. у Србији је почела употреба и поштанског адресног кода скраћено ПАК који се користи заједно са поштанским бројем. ПАК је шестоцифрен број који прецизније одређује локацију некога у односу на назив улице и не мења се ако дође до промене назива неке улице што је  уједно и главни разлог његовог увођења.

Регионална подела

Централна Србија 1 

11### (110##, 111##, 112##, 113##, 114##, 115##) подручје Града Београда (РЈ поштанског саобраћаја Београдски венац, РЈ поштанског саобраћаја Београд центар и РЈ поштанског саобраћаја Земун) (Београд - 11)
11### (113##, 114##) Подунавски управни округ (Смедерево - 26)
12### (120##, 121##, 122##, 123##) Браничевски управни округ (Пожаревац - 12)
14### (140##, 141##, 142##) Колубарски управни округ (Ваљево - 14)
15### (150##, 151##, 152##, 153##) Мачвански управни округ (Шабац - 15)
16### (160##, 161##, 162##) Јабланички управни округ (Лесковац - 16)
17### (175##) Пчињски управни округ (Врање - 17)
18### (181##, 1812#, 183##) Нишавски управни округ (Ниш - 18)
18### (182##, 183##) Пиротски управни округ (Пирот - 10)
18### (184##) Топлички управни округ (Прокупље - 27)
19### (190##, 191##, 192##, 193##) Зајечарски управни округ (Зајечар - 19)
19### (192##, 193##) Борски управни округ (Бор - 30)

Војводина  
21### (211##, 212##, 213##, 214##) Јужнобачки управни округ (Нови Сад - 21)
22### (223##, 224##) Сремски управни округ (Сремска Митровица - 22)
23### (231##, 232##)Средњобанатски управни округ (Зрењанин - 23)
23### (233##) Севернобанатски управни округ (Кикинда - 230)
24### (240##, 241##, 242##, 243##, 244##) Севернобачки управни округ (Суботица - 24)
25### (251##, 252##) Западнобачки управни округ (Сомбор - 25)
26### (261##, 262##, 263##) Јужнобанатски управни округ (Панчево - 13)

Централна Србија 2  
31### (310##, 311##, 312##, 313##) Златиборски управни округ (Ужице - 31)
32### (321##, 322##, 323##) Моравички управни округ (Чачак - 32)
34### (340##, 341##, 342##, 343##) Шумадијски управни округ (Крагујевац - 34)
35### (350##, 351##, 352##) Поморавски управни округ (Јагодина - 35)
36### (360##, 361##, 362##, 363##) Рашки управни округ (Краљево - 36)
37### (370##, 371##, 372##) Расински управни округ (Крушевац - 37)

Косово и Метохија  
38### (382##) Косовскомитровачки управни округ, Пећки управни округ, Призренски управни округ, Косовски управни округ и Косовскопоморавски управни округ (Приштина - 38)

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Спољашње везе 
 Поштанска мрежа Србије
 Одредите свој ПАК

Поштански бројеви
Пошта
Технологија
Идентификовање